Кодо́ла — одна з назв канату, а також українське прізвище.

 Кодола Надія — українська волейболістка, капітан збірної України.
 Кодола Олександр — нардеп.

Українські прізвища